Эдуард (Эдвард) Петрович Турнерелли   (13 октября 1813 Лондон—24 января 1896 Уорикшир) — Лектор английского языка в Казанском университете, художник, писатель и краевед.

Биография 

Родился 13 октября 1813 года в Лондоне. Родители его принадлежали к купеческому сословию в Лондоне и оставили ему значительные средства  для образования в Карлоу-колледже в Ирландии, откуда он был выпущен с одобрительным  свидетельством о поведении и успехах  в науках. В Россию он прибыл в 1836 году, получив в Санкт-Петербургском университете звание домашнего учителя с правом преподавания английского и латинского языков. Турнерелли в связи с этим получил вид на жительство в России. 

По ходатайству попечителя Казанского округа Мусина-Пушкина, министр народного просвещения С.С. Уваров 4 апреля 1837 года дал согласие на определение великобританского подданного Турнерелли лектором английского языка в Казанский университет, с поручением ему же обучения английскому языку  и в Казанской 1-й гимназии, за отдельное вознаграждение, причем штатная служба его должна была считаться  с 1 августа 1837 года.

В Казани Турнерелли стал зарисовывать свои впечатления о городе. В результате, довольно скоро он составил альбом видовых рисунков города, который был издан в 1839 году в Лондоне. Свежеотпечатанные экземпляры альбома с литографиями он преподнёс наследнику российского престола Александру Николаевичу, а также министру народного просвещения графу С.С. Уварову. В ответ он получил от цесаревича бриллиантовый перстень и благодарственное письмо.

В Казани Эдуард Петрович пробыл недолго: вследствии не удовольствия с представлениями местного общества из-за своей сенсационной книги Kazan et ses habitants(«Казань и ее обитатели»), в которой изобразил праздный образ жизни и нравы казанского чиновничества. 13 сентября 1844 года он был по прошению уволен от службы при университете, с перемещением на должность учителя английского языка при морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Недолго проработав в Петербурге он решил вернутся на родину в Англию. Там выпустил очередную книгу «Россия на границе с Азией», познакомившую иностранцев с историей Волжского края России. Кроме того, он успешно выступал на родине с публичными лекциями по российской истории.

Скончался Турнерелли в Англии в Уорикшире 24 января 1896 года.

Труды 
Russia on the borders of Asia : Kazan, the ancient capital of the Tartar khans: with an account of the province to which it belongs, the tribes and races which form its population, etc. Vol. 1

Источники 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804-1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н.П. Загоскина. Ч. 1- стр 252-253

Ссылки 

 Э. П. Турнерелли и его книга «Казань и её жители»
Эдвард Турнерелли в Казани
Биография его и его отца